Дикинс (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1991) — австралийский дзюдоист, чемпион Австралии в весе до 60 (2010—2011), до 73 (2013) и до 81 кг (2014).
  (род. 1949) — австралийский драматург.
  (1889—1978) — британский лингвист, профессор англосаксонского языка им. Элрингтона и Босуорта Кембриджского университета (1946—1957), лауреат Премии Израэля Голланца Британской академии (1955).
  (род. 1972) — британская пловчиха, сереряная медалистка Игр Содружества в эстафете 4×100 м комплексным плаванием (1990).
 Дикинс, Мэри (в замужестве — Клинтон; р. 1960) — новозеландский игрок в хоккей на траве, участница летних Олимпийских игр (1984, 1992).
 Дикинс, Роджер (род. 1949) — британский кинооператор.
  (род. 1995) — новозеландский игрок в хоккей на траве, чемпионка Океании (2019).
  (род. 1967) — британская гребчиха, чемпионка летних Паралимпийских игр по гребле на каноэ в классе KL3 (2016).
  (род. 1932) — британский политик, член Палаты общин (1970—1987).

См. также